Robbe steht für
 Robben, im Wasser lebende Säugetiere
 Robbe & Berking, Besteckhersteller
 Robbe Modellsport GmbH & Co. KG, deutscher RC-Modellbauhersteller aus Grebenhain, gegründet 1924

Robbe oder Robbé ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Robbe-Grillet (1922–2008), französischer Agraringenieur, Filmemacher und Schriftsteller
 Alice Robbe (* 2000), französische Tennisspielerin
 Catherine Robbe-Grillet (* 1930 als Catherine Rstakian), französische Schriftstellerin, Filmschauspielerin und Fotografin
 Els Robbé (* 1930), niederländische Badmintonspielerin
 Martin Robbe (1932–2013), deutscher Historiker
 Reinhold Robbe (* 1954), deutscher Politiker (SPD)